Chiesa della Madonna di Pompei – chiesa di Nev York
 Chiesa della Madonna di Pompei – chiesa di Messina
 Chiesa della Madonna di Pompei – chiesa di Vigevano
 Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei – santuario a Pompei